Арал

 Арал (Таласский район, Киргизия)
 Арал (Таласский район, Жамбылская область)